Эльрос Тар-Миньятур (, адунайск. Гимилзор) — в легендариуме Толкина первый король Нуменора, сын Эарендиля Благословенного и Эльвинг, брат-близнец Эльронда и правнук Берена и Лутиэн. Родился в 525 году Первой эпохи.

Биография 
В юности Эльрос и его брат Эльронд были похищены сыновьями Феанора Маэдросом и Маглором в качестве мести Эльвинг за отказ отдать Сильмарилл; позже их похитители раскаялись в содеянном. Они оставили детей в лесу у водопада.

В «Сильмариллионе» имя Эльрос переводится как Звёздная Пена.

Как полуэльф, он имел право выбрать свою судьбу: быть смертным или эльфом. Эльрос выбрал стать смертным (его брат Эльронд остался эльфом).

В качестве награды за верность в битвах с Морготом Валар подарили людям остров, защищённый от опасностей Средиземья. Гил-Эстель, Звезда Эарендила привела Эльроса и оставшихся Аданов на остров Эленна. Там они основали королевство Нуменор. Также по милости Валар срок жизни Эльроса и его потомков был гораздо (в несколько раз) длиннее обычного человеческого.

Умер в 442 году Второй Эпохи, устав от жизни.

Этимология имени 

 Эльрос (синд. Elros) — синдаринская общеупотребительная форма имени. Его значение трактуется как Звёздный Дождь, от elen — звезда и rosse— дождь. 
 Элероссэ (кв. Elerossё) — квенийская форма имени Эльроса.
 Тар-Миньятур (кв. Tar-Minyatur, «Возвышенный Первый Властитель») — официальное тронное имя Эльроса как короля Нуменора на квенья.

Наследие 
У Эльроса было четверо детей:
 Вардамир, старший сын, унаследовал скипетр Нуменора.
 Тиндомиэль, дочь.
 Манвэндил, сын.
 Атаналкар, сын.

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные короли
Полуэльфы Средиземья
Персонажи романа «Властелин колец»